UK Championship 1998 (Liverpool Victoria UK Championship)var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 16 och 29 november 1998 i Bournemouth International Conference Centre i Bournemouth, England. John Higgins vann turneringen efter att ha slagit Matthew Stevens i finalen med 10-6. Det var Higgins' tionde rankingtitel i karriären.

Händelser i samband med turneringen
John Higgins hade tidigare under året även vunnit VM, och blev därmed den fjärde spelaren i historien (efter Steve Davis, John Parrott och Stephen Hendry) att vinna de två största rankingtitlarna under samma år.
Stephen Hendry förlorade sensationellt i första omgången med 0-9 mot landsmannen Marcus Campbell. Det anses som en av de största skrällarna någonsin inom snooker.
Regerande mästaren Ronnie O'Sullivan lämnade walk over i sin match i första omgången mot John Read. Enligt hans läkare led han av psykisk utmattning.

Resultat

Final

Huvudturnering
I huvudturneringen deltog 64 spelare. Nedan visas resultaten från och med andra omgången. I första omgången slogs bland andra Stephen Hendry, Ronnie O'Sullivan (walk-over), Peter Ebdon och Alan McManus ut.

Kval
Kvalet spelades i Plymouth i juli-september 1998. I kvalet deltog 168 spelare, och det avgjordes över fem omgångar. 32 spelare gick vidare från kvalet och mötte de 32 högst seedade spelarna som var direktkvalificerade till huvudturneringen.

Källor

Referenser

Externa länkar
WWW Snooker
Snooker Scene

1998 i Storbritannien
Snookersäsongen 1998/1999
1998